Женский чемпионшип 2018/19 () стал первым сезоном Женского чемпионшипа, второго дивизиона в системе женских футбольных лиг Англии, после их реорганизации. Ранее вторым дивизионом была Женская суперлига 2 (FA WSL2), основанная в 2014 году.

Победителем турнира стала женская команда «Манчестер Юнайтед», получившая право выхода в Женскую суперлигу. Также в Женскую суперлигу вышла женская команда «Тоттенхэм Хотспур».

Команды-участники

Турнирная таблица

Статистика

Бомбардиры

Награды

Игрок месяца

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2018